Prela oder Prelà ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Viale Prelà (1796–1874), französischer Mediziner
 Michele Viale-Prelà (1799–1860), italienischer römisch-katholischer Erzbischof und Nuntius
 Ndrek Prela (1920–2011), albanischer Schauspieler
 Nikë Prela (1918–1996), römisch-katholischer Bischof
 Tommaso Prelà (1765–1846), italienischer Mediziner

Prelà ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Prelà, Gemeinde in Ligurien, Italien
 Monte Prelà, Berg des ligurischen Apennin in Italien

Siehe auch:
 Brela